Boboci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boboci (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Boboci (Prahova), Dorf im Kreis Prahova